Polthier ist der Familienname folgender Personen:

 Konrad Polthier (* 1961), deutscher Mathematiker
 Konrad Wilhelm Polthier (1930–2016), deutscher Autor
 Wilhelm Polthier (1892–1961), deutscher Bibliothekar und Historiker